

Források 
 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal

 
Települések listái országok szerint